Нурд-Камал (Норильськ) Нурд-Камал — мечеть у місті Норильськ (Красноярський край, Росія). 
 Нурд-Камал (Салехард) Нурд-Камал — мечеть у місті Салехард (Ямало-Ненецький автономний округ, Росія).